Бук-Муха́ммад, также Бук-Магоме́д (, ; начало XIX века, Кумух, Кази-Кумухское ханство — Дербент, Российская империя, 1852) — северо-кавказский военный деятель. Наиб имама Шамиля. Участник Кавказской войны.

Будучи уроженцем знатной кумухской семьи, перешёл в Имамат Шамиля, где был назначен наибом в областях Мукратль и Рисьор. В 1851 году вызвался провести военный поход в Кайтаг и Табасаран, чтобы поднять там антироссийское восстание и установить шариатские законы. Под конец года закрепился в Кайтаге, после чего пришлось держать оборону от русских войск. Бук-Мухаммад был ранен и пленён, после чего его вывезли в Дербент, где он впоследствии и умер.

Биография 
Бук-Мухаммад родился в Кумухе — столице Кази-Кумухского ханства, ныне Лакского района Дагестана. Происходил из знатного лакского рода Рашкуевых и входил в свиту Кази-Кумухского хана.

Имя означает в переводе с лакского «Мухаммад, подобный камню», так его прозвали за смелость и стойкость, к его имени была добавлена приставка «бук» («крепкий, как речной камень»).

Бук-Мухаммад совершил мухаджирство на территорию Имамата. Его назначили наибом областей Мукратль, Рисьор, а также лакских переселенцев, живших там. Постоянным местом жительства наиба в Имамате было поселение лакских мухаджиров в Карахском обществе Рисьор. Поселение называлось «Бук-Мухаммадиль Кула».

Описывая Бук-Мухаммада, его двоюродный брат Абдурахман из Газикумуха писал, что «Он был искренним богомольцем, и умелым организатором в боях, искренне преданным имаму человеком. Он всегда был доброжелателен к народу. Жители Газикумухского округа его боялись. Он неоднократно совершал на них набеги, предавал эти селения огню. Его имя гремело в этом округе. Его считали одним из лучших наибов и любимцев Шамиля».

Дореволюционный учёный-историк Гасан Алкадари характеризует его как храброго военачальника, который приобрёл «имя и известность на службе у Шамиля-эфенди».

Поход в Кайтаг 

К концу 1851 года Шамиль собрал военный совет в местности Илиб близ Гергебиля и предложил после неудачного похода Хаджи-Мурата вновь пойти на Кайтаг и Табасаран. Предложение не одобрили, однако из Кайтага и Табасарана шёл поток писем с просьбами присоединить эти области к Имамату Шамиля и установить шариат. 

Вскоре Шамиль одобрил поход. Наиба для руководства походом планировалось выбрать по жребию, но Бук-Мухаммад вызвался добровольцем. Неизвестный русский мемуарист, сторонник Имамата, писал, что этот поступок тронул имама и тот снял с себя шапку и пистолет, оправленные серебром, надел их на наиба, а через плечо перекинул хурджины, наполненные монетами на расходы в Кайтаге.

Писарь Шамиля Мухаммад ал-Карахи описывал события следующим образом: «И он послал мухаджира, храбреца Бук Мухаммада ал-Гумуки, наиба Мукарура с людьми из его наибства и мухаджиров Гази Гумука и Ахти. Они выступили числом около 200 человек в начале зимы восьмого года и начали устанавливать среди жителей Кайтага и Табасарана свое управление и порядки, назначая наибов, кадиев и начальников сотен». По другим источникам, с Бук-Мухаммадом было 300 всадников. Он возглавил отряд мюридов из переселенцев из Кази-Кумуха и Ахты.

Отряд, двигаясь по ночам, проскользнул через Куппа, Цудахар, Сирха и далее прошёл в Кайтаг. Для того, чтобы операция Бук-Мухаммада оставалась скрытной и незаметной, другие наибы Шамиля выехали для отвлекающей атаки в направлении Нижнего Дженгутая, там находилась резиденция генерала Лазарева.

Осенью 1851 года Бук-Мухаммаду удалось закрепиться в Кайтаге, в селе Шиляги.

Как повествует сохранившийся арабоязычный текст XIX века, «В течение нескольких дней этот Бук-Мухаммад обошёл селения Кайтага, в ходе чего он давал исламское воспитание-адаб кайтагцам, обучал их законам всевышнего Аллаха, шариату, и утверждал среди них правила священной войны».

31 декабря 1851 года князь Аргутинский узнал, что в Кайтаг прибыли горцы. Был составлен отряд, командиром был назначен генерал-майор Сусловым, туда вошли 1 батальон Самурского и 3 батальона Ширванского полков. К русским примкнули и местные из Кубы, Куры, Даракамы, Баршалы, Табасарана, Дербента, Ахты.

Сражение у Шиляги 
18 января 1852 года начался штурм Шиляги. 

Мухаммад ал-Карахи описывает битву следующим образом:«…Ранним утром, в день пятницы, враги проникли к ним (защитникам) из-за беспечности встречных, вышедших на битву против них и защитников. Когда умножилось убиение, то уменьшилась численность товарищей Бук Мухаммада. Осталось только около 200 человек, засевших в 5 домах, вновь запылал огонь битвы между ними и врагами. Враги зажгли огонь своих пушек против домов, в которых находились товарищи Бук Мухаммада, до того, что большинство этих домов разрушили. Враги бросались на них в атаку множество раз, но товарищи Бук Мухаммада косили их раз за разом. Враги поднимались раз за разом на крыши их домов, но они сбрасывали их при помощи шашек и в рукопашную. Враги бросали на них через окна огонь и приближались к ним так близко, что они даже ухватились через окно за одно из ружей врагов и враги были вынуждены силой тянуть это ружье от них. Таким образом они давали отпор врагу до тех пор, пока не наполнились их трупами занятые им дворы и улицы».Генерал Суслов приказал поджечь село, многие засевшие живьём сгорели в домах.

Ночью царские войска отступили, выставив караулы у дорог. При попытке выхода из осады Бук-Мухаммад был ранен двумя или тремя пулями. Раненного оставили в одном из домов, где проходила оборона.

Плен 
Бук-Мухаммад был найден русскими солдатами живым и отправлен в Дербент с почтением. Там на третий день он умер и был с похоронен на кладбище Кырхляр.

На знамени Бук-Мухаммада была вышита надпись на арабском языке: «Не теряй смелости. Отнесись равнодушно к опасностям войны. Никто не умрёт ранее предусмотренного (Богом) часа смерти». Согласно преданиям, на его мече было выгравировано: «Саблей рай приобрётший Бук-Мухаммад».

Кайтагский поход в российской прессе

В фольклоре 
Воспоминания о Бук-Мухаммаде сохранились в народе, он стал популярным героем различных дагестанских фольклорных произведений. В них он изображается как отважный, решительный, благородный герой. Согласно аварской легенде, Бук-Мухаммад участвовал и в битве при Ахульго. В аварском фольклоре, во время плена после шилягинского сражения раненному Бук-Мухаммаду были предложены почести и сохранение жизни, однако тот предпочёл достойную смерть. 

В других преданиях он выкрадывает себе невесту из Чечни, а позже ему приходится спасать её из рук царского полковника, увезшего её, чтобы жениться. Бук-Мухаммад в предании предстает как выразитель исламских моральных устоев, а его возлюбленная чеченка изображена как носительница патриархально-родовых традиций с образом девы-воительницы.

В лакских легендах Бук-Мухаммад соперничает с казикумухским ханом и побеждает его в меткости стрельбы. Также наиб встречается в дуэли с Даниял-беком Илисуйским, которого он победил, выбив у того саблю. Даниял-бек в отместку, согласно преданию, во время осады Бук-Мухаммада в Шиляги внушил имаму Шамилю не отправлять наибу подкрепление, убедив, что тот собирается перейти на сторону русских. С целью доказать свою верность Бук-Мухаммад вступил в смертное сражение и геройски умер.

В даргинском предании «Бук-Магомед», бытующем в селении Маджалис, говорится, что он родом из Кайтага и что он «был очень сильным, ловким, храбрым человеком».

Примечания 
Источники

Комментарии

Литература 

На русском языке
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
 
  
 
 
 
На лакском языке

Наибы Имама Шамиля
Участники Кавказской войны